Сильве́н Лефе́вр (; род. 14 октября 1967, Ричмонд, Квебек, Канада) — бывший канадский хоккеист, защитник. Лефевр играл в НХЛ с 1989 по 2003 год за клубы «Монреаль Канадиенс», «Торонто Мейпл Лифс», «Квебек Нордикс», «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В настоящее время работает главным тренером в «Hamilton Bulldogs».

Биография

Игровая карьера 

Лефевр попал в «Монреаль Канадиенс» в 1986 году как незадрафтованный свободный агент. К сезону 1989-90 он пробился в основной состав команды. После трех сезонов в «Монреале» Лефевр был обменян перед началом сезона 1992-93 в «Торонто Мейпл Лифс» на право выбора в 3-м раунде драфта. За «Торонто» он отыграл два сезона, после чего стал частью грандиозной сделки, совершенной 28 июня 1994 года. Лефевр, Уэндел Кларк и Лэндон Уилсон, а также выбор в первом раунде драфта 1994 года () отправлялись в «Квебек Нордикс». Матс Сундин, , Тодд Уорринер вместе с выбором в первом раунде драфта 1994 года (приобретенным в результате обмена Эрика Линдроса, затем обменянным в «Вашингтон Кэпиталс» в 1992 году и использованным «Вашингтоном» для приобретения ) проследовали в обратном направлении. Следующие пять сезонов Лефевр провел в «Квебеке» и сменившем его «Колорадо Эвеланш». После этого, в межсезонье 1999 года, он подписал 10-миллионный четырехлетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», который предусматривал возможность, кроме всего прочего, продлить его ещё на год за 3 миллиона долларов. Но уровень спортивной формы игрока неуклонно падал из-за участившихся травм, его стали считать очередным чрезмерно оплачиваемым ветераном, являвшимся частью неудачного менеджмента, осуществляемого тогдашним президентом «Рейнджерс» . После окончания сезона 2002-03 он покинул НХЛ и провел один сезон в «ХК Берн», после чего завершил карьеру.

Тренерская карьера 

4 июня 2009 года Лефевр стал помощником тренера в «Колорадо Эвеланш».

Достижения 

 Обладатель Кубка Стэнли 1996 года в составе «Колорадо Эвеланш».

Интересные факты 

После победы в Кубке Стэнли 1996 года в составе «Колорадо Эвеланш» Лефевр был замечен в забавном инциденте, привлекшем внимание прессы. По традиции, каждый член команды, выигравшей Кубок Стэнли, имеет право личного владения Кубком на один день летом, следующим за выигрышем Кубка. Подобная практика часто приводила к курьезам с Кубком Стэнли. Когда настал черед Лефевра, он решил покрестить свою маленькую дочь Алексанну в чаше Кубка Стэнли.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Лаваль Титан»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Квебек Нордикс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки ХК «Берн»
Обладатели Кубка Стэнли